Córrego Laranja Azeda é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Laranja Azeda, Córrego
Laranja Azeda